

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Морская экспедиция Синаххериба на город Нагиту. Опустошение Южного Элама. Мардук-апла-иддину удаётся скрыться. В Вавилонии появляется новый ставленник эламитов Нергалушезиб.

Китай 
 18-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне князья Ци и Лу провели съезд в местности по реке Лу.
 Весной луский князь Хуань-гун с женой прибыли в Ци (Шэнь Сюй отговаривал гуна от поездки, но безуспешно). Луская княгиня была младшей сводной сестрой циского Сян-гуна и ранее была его тайной любовницей. Циский хоу возобновил с ней связь, узнав об этом, Хуань-гун разгневался. В 4 луне, в день бин-цзы Сян-гун напоил луского князя и приказал силачу Пэн-шэну отнести его в колесницу, а по пути убить. Затем Пэн-шэн по требованию лусцев был казнён. Луская княгиня побоялась вернуться в Лу и осталась в Ци. В день дин-ю тело гуна прибыло в Ци (в «Чуньцю» насильственная смерть не упомянута). В 12 луне, в день цзи-чоу луский Хуань-гун был похоронен.
 Лускому князю наследовал Тун (Чжуан-гун, эра правления 693—662).
 В 7 луне циский Сян-гун собрал князей в Шоучжи. чжэнский цзюнь Цзы-вэй прибыл на неё с сановником Гао Цзюй-ми, хотя циский гун был враждебен ему, и Цзы-вэй просил его не ездить.
 Князь Чжэн Цзы-вэй (Моу) убит циским гуном в Шоучжи. Гао Цзюй-ми и Цзи-чжун поставили у власти его младшего брата Ина (Цзы Ина), призвав его из Чэнь (Чжэн-цзы, эра правления 693—680).

См. также

Примечания